Jméno a příjmení František Novák má více nositelů:

 František Novák (architekt) – český architekt, autor architektonického řešení pomníku Lenina a Stalina v Olomouci
 František Novák (fotbalista) (1913–1942) – český fotbalista
 František Novák (kněz) (1919–1999) – český katolický kněz, vysokoškolský pedagog, profesor Nového zákona
 František Novák (letec) (1902–1940) – český letecký akrobat
 František Novák (nakladatel) – český nakladatel, (například Gulliverovy cesty)
 František Novák (politik) – československý meziválečný politik, předák mimoparlamentní Národní strany živnostnictva a obchodnictva
 František Novák (poslanec Říšské rady) (1825–1897) – český politik, poslanec Říšské rady, okresní starosta
 František Novák (agrárnický senátor) – československý meziválečný politik, senátor za agrárníky
 František Novák (lední hokejista) (* 1937) - český hokejista
 František Novák (lidovecký poslanec) (1906–1983) – československý poúnorový politik, poslanec za lidovce
 František Novák (lidovecký senátor) (1872–1940) – československý meziválečný politik, senátor za lidovce
 František Novák (politik KSČ) (1923–2014) – český a československý poúnorový politik, poslanec za KSČ
 František Novák (politik ODS) (* 1946) – český zemědělský inženýr a politik, v 90. letech 20. stol. poslanec FS a PSP za ODS
 František Novák (poslanec ČSS) – československý poúnorový politik, poslanec za ČSS
 František Novák (právník) – československý meziválečný ministerský úředník a soudce ústavního soudu
 František Novák (režisér) (* 1967) – český animátor, kameraman a režisér
 František Novák (skokan na lyžích) (* 1958) – československý skokan na lyžích, (6. místo na Mistrovství světa v letech na lyžích 1977)
 František Novák (soustružník) – (* 1943 Vavřinec) český soustružník, organizátor a archivář
 František Antonín Novák (1892–1964) – český botanik
 František Jindřich Novák (1941–1993) – český biolog

Reference